Caudete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caudete (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Caudete (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar